

Films 
Cette nuit-là est un film réalisé par Marc Sorkin et Georg Wilhelm Pabst en 1933
  est un film britannique réalisé par Brian Desmond Hurst en 1939
Cette nuit-là est un film français réalisé par Maurice Cazeneuve en 1958

Littérature 
 Cette nuit-là, roman de Linwood Barclay (2007).